Урбс — по-латыни «город», отсюда урбанизация; см. также полис, городская община.
 УРБС (сокр.) — универсальный рельсобалочный стан в металлургическом производстве России.
 Урбс Сальвия — старинное название итальянского города Урбисалья.